Савски-Венац () — община в Сербии, входит в округ Белград.

Население общины составляет 40 819 человек (2007 год), плотность населения составляет 2916 чел./км². Занимаемая площадь — 14 км², из них -% используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Савски-Венац. Община Савски-Венац состоит из 1 населённого пункта, средняя площадь населённого пункта — 14 км².

В общине находятся объекты культурного наследия: Военный госпиталь на Врачаре, Дом Вучи на Саве.

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии 
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии